

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 10
 Dworszczyzna – część wsi Żerocin w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Drelów
 Dworszczyzna – część wsi Droblin w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Leśna Podlaska
 Dworszczyzna – część wsi Dąbrowica Duża w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Tuczna
 Dworszczyzna – część wsi Kijowiec-Kolonia w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Zalesie
 Dworszczyzna – część wsi Trzebieszów-Kolonia w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Trzebieszów
 Dworszczyzna – część wsi Bejdy w woj. mazowieckim, w pow. łosickim, w gminie Olszanka
 Dworszczyzna – część wsi Suchodołek w  woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Mordy 
 Dworszczyzna – część wsi Kamianki Lackie w  woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Przesmyki
 Dworszczyzna – część wsi Zawady w  woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w  gminie Przesmyki
 Dworszczyzna – część wsi Choroszczewo w woj. podlaskim, w pow. siemiatyckim, w gminie Milejczyce